Muddy River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Muddy River (Connecticut) im Bundesstaat Connecticut
 Muddy River (Massachusetts) im Bundesstaat Massachusetts
 Muddy River (Washington) im Bundesstaat Washington
 Muddy River, ein Name des Amargosa River im Bundesstaat Nevada
 Muddy River (Birch Creek) in Alaska
 Muddy River, Fluss vom Peters-Gletscher zum McKinley River in Alaska